Сезон ФК «Десна» 2021—2022 — 4-й сезон «Десни» у Прем'єр-лізі України та 57-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

 
Станом на: 10 грудня 2021

Бомбардири 

Станом на: 10 грудня 2021

Сухі матчі

Станом на: 10 грудня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 10 грудня 2021

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Десна»
Десна